

Індіан-Крік — селище, штат Флорида
 Індіан-Крік — селище, штат Іллінойс